

Fumetto 
 Tiny Tim – striscia a fumetti statunitense (1933-1958)

Guerra 
 Tiny Tim – razzo statunitense

Personaggi 
 Tiny Tim – personaggio del Canto di Natale di Charles Dickens
 Tiny Tim – personaggio delle strisce del periodico britannico The Topper

Persone 
 Tiny Tim – musicista statunitense
 Tiny Tim – soprannome del calciatore australiano Tim Cahill
 Tiny Tim – soprannome del politico statunitense Tim Murray